You Got It может означать: 

 «You Got It» — сингл Дайаны Росс 1978 года.
 «You Got It» — сингл Роя Орбисона 1989 года.
 You Got It — студийный альбом американской группы Gang Green 1987 года.